Ян Тршиска (; 4 ноября 1936 — 25 сентября 2017) — чешско-американский актёр.

Биография 
В возрасте 23-х лет закончил Пражскую Академи Сценического Искусства (DAMU). Уже в студенческие годы начал активно участвовать в театральных постановках пражских театров. После подписания Хартии 77 решил эмигрировать сначала в Канаду, а затем в США. Там получил роли в нескольких фильмах. C 1991 года снова снимался в чешском кино. Несколько картин с его участием были номинированы на «Оскар».

Тршиска также выступал и как театральный актёр: в 2002 году он удостоен премии имени Альфреда Радока (лучший актёр по выбору театральных критиков Чехии) за роль Короля Лира в одноимённой пьесе Шекспира, сыгранной в Пражском Граде во время Шекспировского фестиваля.

Был женат на чешской актрисе Карле Хадимовой, у них две дочери.

23 сентября 2017 года по причинам, которые ещё не определены, Тршиска упал с Карлова моста в Праге. Пассажиры на близлежащей лодке вытащили его из реки Влтавы, после чего он был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Умер через два дня, 25 сентября 2017 года, в одной из клиник Праги.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Подписанты Хартии 77
Диссиденты Чехословакии
Выпускники Академии музыкального искусства (Прага)